Factor steht für:

 Factor, eine Programmiersprache

Factor ist der Familienname folgender Personen:

 Max Factor (1877–1938), polnisch-amerikanischer Kosmetikunternehmer
 Robert Factor, US-amerikanischer Schauspieler

Siehe auch:
 Faktor